Étienne Dumont peut faire référence à :

 Étienne Dumont (1759-1829), juriste genevois ;
 Étienne Dumont (1948-), journaliste genevois, critique d'art.